Stichting Noorderslag, Bedrijf (ESNS) dat via Eurosonic Noorderslag Conferentie
 Eurosonic Noorderslag  eendaags muziekfestival 
 Noorderslag, in Groningen (bestaand sinds 1986) organiseert.
 Het Noorderslag sportpark in Staphorst